Роббі Ерл () — повне англомовне ім'я.

Відомі носії:

 Роббі Ерл (1985) — хокеїст США
 Роббі Ерл (1965) — ямайський футболіст

Сторінки зі списками однофамільців-тезок